Børge Schmidt er navnet på flere personer:

 Børge Schmidt (redaktør) (?-1945) – dansk redaktør
 Børge A. Schmidt (1908-1992) – dansk arkivar og borgmester i Københavns Kommune (fulde navn: Børge Angelo Schmidt)
 Børge Ib Schmidt (1911-1979) – dansk aktuar og direktør (fulde navn: Børge Ib Theisen Schmidt)